Atena (grad), glavni grad Grčke
 Atena (polis), grad-država u staroj Grčkoj
 Atena (mitologija) lik iz grčke mitologije